Bernárdez ist der Familienname folgender Personen:

 Aurora Bernárdez († 2014), argentinische Übersetzerin
 Francisco Luis Bernárdez  (1900–1978), argentinischer Diplomat und Schriftsteller
 Jeimy Bernárdez (* 1986), honduranischer Hürdensprinter
 Norberto Bernárdez (* 1987), honduranischer Ruderer 
 Santiago Torres Bernárdez (* 1929), spanischer Jurist
 Víctor Bernárdez (* 1982), honduranischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bernardes